Período de rotación puede referirse a:

Periodo de rotación: en un movimiento de rotación periódico, no oscilatorio, hace referencia al tiempo que debe transcurrir entre dos pasos sucesivos del cuerpo que realiza el movimiento por la misma posición.
Períodos de rotación, título previsto del octavo álbum en estudio del grupo granadino Los Planetas, finalmente nombrado Una ópera egipcia.